Bianchi, le pluriel de bianco (blanc en italien), est un nom très répandu en Italie, qui peut se référer à :

Patronyme 

 Abel-Maurice Bianchi (1865-1899), sculpteur français ;
 Aimée Bianchi (18?-19?), sculptrice française du  siècle ;
 Al Bianchi (1932-2019), joueur, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball ;
 Alessandra Bianchi (née en 1973), journaliste italienne ;
  :
 Ambrogio Bianchi (1771-1856), cardinal italien ;
 Andrea Bianchi (1925-2013), réalisateur italien ;
 Angelo Bianchi (1817-1897), cardinal italien ;
 Antonella Bianchi (1959-), chanteuse italienne ;
 Archangelo de' Bianchi (1516-1580), cardinal italien ;
 Armando Bianchi (né en 1954), joueur de football français ;
 Aurelio Bianchi-Giovini (1799-1862), journaliste italien ;
 Baldassare Bianchi (1612-1679), peintre italien ;
 Bianca Bianchi (1914-2000), femme politique italienne ;
 Bianco Bianchi (1917-1997), coureur cycliste italien ;
 
 Carlos Bianchi (1910-1935), athlète argentin ;
 Carlos Bianchi (né en 1949), joueur de football argentin ;
 Daniela Bianchi (née en 1942), actrice italienne ;
 Dominique Bianchi (1864-1912), sculpteur français d'origine italienne ;
 Eliodoro Bianchi (1773-1848), ténor italien ;
 Enzo Bianchi (né en 1943), ecclésiastique italien ;
 Felice Bianchi Anderloni (1882-1948), pilote automobile italien ;
 Ferdinando Bianchi (1797-1866), patriote et un prêtre catholique italien ;
 
  (1983-), joueur américain de soccer ;
 Flavio Bianchi (2000-), footballeur italien ;
 Frédéric Bianchi (1768-1855), général autrichien ;
 Gaetano Bianchi (1819-1892), peintre et restaurateur italien ;
 Gerardo Bianchi (1220/1225-1302), cardinal italien ;
 Giorgio Bianchi (1904-1967), homme de cinéma italien ;
  ;
 Giovanni Battista Bianchi (1681-1761), anatomiste italien ;
 Giuseppe Bianchi (1888-1969), ingénieur italien ;
 Ilaria Bianchi (née en 1990), nageuse italienne ;
 Isidoro Bianchi (1581-1662), peintre italien ;
 Jeff Bianchi (né en 1986), joueur de baseball américain ;
 Jérôme Bianchi (né en 1961), joueur français de rugby à XV ;
 Jules Bianchi (1989-2015), pilote automobile français ;
 Julia Bianchi, plus communément appelée Julia (née en 1997), joueuse internationale brésilienne de football ;
 Kenneth Bianchi (né en 1951), tueur en série ;
 Lætitia Bianchi (née en 1976), écrivain et graphiste ;
 Lucien Bianchi (1934-1969), pilote automobile italien naturalisé belge ;
 Luigi Bianchi (1856-1928), mathématicien italien ;
 Mario Bianchi (né en 1939), réalisateur, scénariste et producteur italien ;
 Marius Bianchi (1823-1904), homme politique français ;
 Maurizio Bianchi (né en 1955), artiste et musicien expérimental italien ;
 Mauro Bianchi (né en 1937), pilote automobile belge ;
 Michele Bianchi (1883-1930), journaliste et homme politique italien ;
 Mosè Bianchi (1840-1904), peintre italien ;
 Olivier Bianchi (né en 1970), homme politique français ;
 Ottavio Bianchi (né en 1943), joueur et entraîneur de football italien ;
 Patrice Bianchi (né en 1969), skieur alpin français ;
 Patrizio Bianchi (né en 1952), homme politique italien ;
 
 Ranuccio Bianchi Bandinelli (1900-1975), archéologues et historiens de l'art italien ;
 Regina Bianchi (1921-2013), actrice italienne ;
 René Bianchi (), parfumeur italien ;
 René Bianchi (né en 1934), coureur cycliste français ;
 Rico Bianchi (né en 1930), rameur (aviron) suisse ;
 Rolando Bianchi (né en 1983), joueur de football italien ;
  ;
 Siro Bianchi (1924-1992), coureur cycliste français ;
 Tommaso Bianchi (né en 1988), footballeur italien ;
 Valentin Bianchi (1857-1920), zoologiste russe ;
 Vicente Bianchi (1920-2018), pianiste, chef d'orchestre et compositeur chilien ;
 Vitali Bianchi (1894-1959), écrivain soviétique ;
 Vittorio Amedeo Ranuzzi de' Bianchi (1857-1927), cardinal italien.

Toponyme 

 Bianchi, commune de la province de Cosenza dans la région Calabre en Italie.

Entreprises 
 Bianchi, un fabricant de bicyclettes
 Équipe cycliste Bianchi, une ancienne équipe de cyclisme sur route
 Autobianchi, un constructeur d'automobiles

Divers 
 Le Bianchi Miles est un camion fabriqué par le constructeur italien Bianchi SpA durant la Seconde Guerre mondiale, destiné à un usage militaire.
 Le Bianchi Mediolanum est un camion de moyen tonnage fabriqué par le constructeur italien Bianchi SpA à partir du milieu des années 1930.
 Le Bianchi Visconteo est un camion produit par le constructeur italien Bianchi SpA entre 1952 et 1959. 
 La classification de Bianchi est une classification des algèbres de Lie réelles de dimension 3, donnée par Luigi Bianchi.
 Les identités de Bianchi sont des équations mathématiques.